Фольи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фольи, Риккардо  (род. 1947) — популярный итальянский певец, победитель основного конкурса фестиваля Сан-Ремо (1982).
 Фольи, Романо (1938—2021) — итальянский футболист, полузащитник.